Sakura (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Sakura (Tochigi), een stad in de Japanse prefectuur Tochigi
Bruynzeel-Sakura, een fabrikant van schrijf-, kleur- en tekenproducten
Sakura (bloesem), sakura is de Japanse naam voor diverse kersenbomen en hun bloesems, onder anderen de populaire:
Japanse sierkers (Prunus serrulata), 
Prunus ×yedoensis
Sakura (drummer), een Japanse drummer
Sakura (torpedobootjager), een Japanse torpedobootjager uit de Tweede Wereldoorlog

Personages
Sakura (Street Fighter), een personage uit de Street Fighter-computerspellen
Sakura Kinomoto, een personage uit de manga- en animereeks Cardcaptor Sakura
Sakura Ogawa, een personage uit de film Battle Royale
Haruno Sakura, een personage van de manga- en animereeks Naruto